Ànnovka (en rus: Анновка) és un poble de la República Autònoma de Crimea a Ucraïna, que el 2014 tenia 294 habitants, actualment ocupada de la Rússia. Pertany al districte de Belogorsk.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea